Atkinsoniella är ett släkte av insekter. Atkinsoniella ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Atkinsoniella